

Карабогет — село, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Карабогет — село, Саркандський район, Жетисуська область